Dron steht für:
 Dron (Perthshire), ein Dorf in der schottischen Grafschaft Perthshire

Dron ist der Familienname folgender Personen:
 Gaston Dron (1924–2008), französischer Radrennfahrer
 Laura Dron (* 1964), britische Kinderbuchautorin, siehe Laura S. Matthews

Siehe auch:
 Drone
 Drohn, siehe Drohne (Hautflügler)
 Drohn (Einheit), alte Flächeneinheit